La Kypello Kyprou 1994-1995 fu la 53ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che vinse il suo quattordicesimo titolo.

Formula
Non è nota la formula completa del torneo e i relativi risultati; quarti e semifinali furono giocate su gare di andata e ritorno, mentre la finale fu disputata il 27 maggio 1995 in partita unica.

Risultati

Tabellone dei quarti

Voci correlate
A' Katīgoria 1994-1995

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994-1995